Benningen kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Benningen am Neckar – Baden-Württemberg, Regierungsbezirk Stuttgart, 
 Benningen, Bayern – kommun, Bayern, Schwaben,